Sadr kan syfta på:

 Sadr (stjärna) – en stjärna i Svanens stjärnbild
 SADR – en stat som utropades av Front Polisario 1976, se Sahariska arabiska demokratiska republiken

Personer
 Musa as-Sadr (1928–), en shiitisk imam

Geografi

Irak 

 Sadr (distrikt), Bagdad, 

Robotskapade Irakförgreningar